Pullman bezeichnet:

 Pullman Palace Car Company, US-amerikanisches Unternehmen zum Bau und Betrieb von Luxusreisezugwagen
 Pullmanwagen, einen Reisezugwagen mit luxuriöser Großraumeinrichtung
 Pullman-Karosserie, eine Karosseriebauform mit langem Radstand für luxuriöse Limousinen
 Humber Pullman, ein Pkw-Modell
 Mercedes-Benz Pullman, Repräsentationsfahrzeuge von Mercedes-Benz
 Pullman Motor Car Company, eine US-amerikanische Automarke 1905–1917
 Pullman Motor Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller 1907–1908
 Pullman-Express, Tages-Luxuszüge der CIWL
 Pullman Hotels and Resorts, Hotelkette der Accor-Gruppe
 Pullman-Streik, Streik von 50.000 Arbeitern 1894 bei der Pullman Palace Car Company

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Pullman (Arkansas)
 Pullman (Illinois)
 Pullman (Michigan)
 Pullman (Texas)
 Pullman (Washington)
 Pullman (West Virginia)
 Pullman Junction (Washington)
 Pullman City (Chicago), eine Werkssiedlung und Vorstadt von Chicago

Freizeitparks:
 Pullman City, mehrere Westernparks, in denen das Leben im wilden Westen durch viele verschiedene Attraktionen dargestellt wird

Personen:
 Alberte Pullman (1920–2011), französische Chemikerin
 Bernard Pullman (1919–1996), französischer Chemiker
 Bill Pullman (* 1953), US-amerikanischer Schauspieler und Regisseur
 George Mortimer Pullman (1831–1897), US-amerikanischer Unternehmer und Namensgeber für die entsprechende Luxusklasse im Personentransport
 Lewis Pullman (* 1993), US-amerikanischer Schauspieler
 Nigel Pullman (* 1947), britischer Journalist und Sheriff
 Philip Pullman (* 1946), englischer Schriftsteller.
 Simon Pullman (1890–1942), polnischer Geiger und Dirigent

Siehe auch:
 Pulman
 Bulman
 Bullman